Lentevuurspin (Eresus sandaliatus)
 Herfstvuurspin (Eresus cinnaberinus)